Молдавия принимает участие в Конкурсе песни Евровидение 8-й раз подряд и выбирала представителя посредством национального отбора O melodie pentru Europa 2012, организованного TRM.

Представлять страну будет неоднократный участник национальных отборов Павел Парфений с песней «Lăutar».

Исполнитель 

Паша Парфений —  молдавский певец и композитор, бывший солист группы «SunStroke Project». Также является победителем различных международных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Отбор 

28 декабря Teleradio-Moldova подтвердила своё участие в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку.

Заявки на участие в конкурсе принимались от исполнителей до 16 января.
25 и 29 января состоялись живые прослушивания конкурсантов, среди которых профессиональное жюри выбрало 20 финалистов. Путём дополнительного онлайн-голосования публика добрала ещё одного исполнителя. В итоге, в финал прошли 21 исполнитель.

Национальный финал 

20 финалистов, выбранных жюри, и один, выбранный зрителями, в порядке выступления в национальном финале.

На Евровидении

Полуфинал 

В полуфинале 22 мая 2012 года представитель Молдовы выступал под 17 номером. По итогам голосования набрал 100 баллов и занял 5 место, что позволило пройти в финал конкурса.

Финал 

26 мая 2012 года прошел финал конкурса в Баку. По итогам голосования жюри и телезрителей Молдова получила 81 балл и заняла 11 место.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»